Кубок Йохана Кройфа 2017 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «Фейеноорд» и обладатель Кубка Нидерландов 2016/17 «Витесс». Встреча состоялась 5 августа 2017 года в Роттердаме, на стадионе «Фейеноорд».
Впервые в истории матч Кубка Йохана Кройфа проводился на стадионе победителя Эридивизи.

Финал

Примечания 

2016
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Витесс»
События 5 августа
Август 2017 года
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Спортивные соревнования в Роттердаме